Cup Winners' Cup henviser til flere ting:

 EHF Cup Winners' Cup – En håndboldturnering arrangeret af EHF
 UEFA Cup Winners' Cup – En fodboldturnering arrangeret af UEFA
 CONCACAF Cup Winners' Cup – En fodboldturnering arrangeret af CONCACAF
 CAF Cup Winners' Cup – En fodboldturnering arrangeret af CAF
 Asiatiske Cup Winners' Cup – En fodboldturnering arrangeret af AFC